Tűzpróba – az istenítélet egyik módszere
 Tűzpróba – egy 1918-ban készült magyar film
 Tűzpróba – egy 1994-ben készült amerikai film
 Tűzpróba – James Dashner regénye
 Tűzpróba – Rideg Sándor regénye

 Kapcsolódó szócikk

 Az útvesztő: Tűzpróba — James Dashner Tűzpróba című regényéből készült film